Ад може да се отнася за:
 Ад – термин в религията;
 АД – абревиатура на акционерно дружество;
 „Ад“ (In Hell) – американски филм от 2003 г.;
 „Ад“ (Inferno) – роман на Дан Браун от 2013 г.;
 „Ад“ (Inferno) – американски филм от 2016 г., базиран на романа на Дан Браун.